Plan del Río kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Plan del Río, Veracruz, Emiliano Zapata, 
 Plan del Río, Sinaloa, Guasave, 

Robotskapade Mexikoförgreningar